Трес Мескитес има више значења:

 Трес Мескитес (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Трес Мескитес (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Трес Мескитес (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику